

Astronomia 
 Charlier – cratere lunare
 Charlier – cratere marziano
 8677 Charlier – asteroide della fascia principale

Persone 
 Carl Charlier – astronomo svedese
 Cédric Charlier – hockeista su prato belga
 Giovanni Charlier, detto anche Zanino di Pietro o Giovanni di Francia – pittore italiano
 Jean-Michel Charlier – autore di fumetti belga
 Sophie Charlier – ex cestista belga